La 3.ª División de Ejército fue una unidad del Ejército Argentino con asiento en la Guarnición Militar Paraná.

Historia 
En 1905 la 3.ª Región Militar estaba a cargo de la mesopotamia argentina.

En 1917 la División tenía jurisdicción en la Patagonia y estaba compuesta por la V Brigada de Infantería, la III Brigada de Caballería, la VI Brigada de Caballería, la III Brigada de Artillería, el Comando de Ingenieros, el Regimiento de Gendarmería y 13 distritos militares.

En 1930 la División estableció su comando en Paraná, del cual dependían los Regimientos de Infantería 9, 11 y 12, el Regimiento de Caballería 3, el Regimiento de Artillería 3, Zapadores-Pontoneros III, parques y trenes, 14 distritos militares, el Regimiento Montado 10, la Intendencia de Guerra y el Hospital Militar Divisionario.

A principios de la década de 1930 se construyó el Hospital Militar Divisionario.

A partir de 1938 pasó a depender del Primer Ejército.

Véase también 

 
 Anexo:Unidades del Ejército Argentino

Referencias

Fuentes 

 

Divisiones del Ejército Argentino
Fuerzas Armadas en la provincia de Entre Ríos